Televiziunea Nova Brașov a apărut pe piața media în luna decembrie 2006, cu o noua grilă de programe, fiind un post local cu 80% dintre emisiuni transmise live. Nova TV este recepționat în municipiile: Brașov, Săcele, Făgăraș, Sibiu, Covasna, prin rețelele de cablu RCS & RDS, DCS-AKTA și NextGen.

În perioada 2006 - 2010, Nova TV a retransmis emisia postului OTV, iar incepând cu 11.06.2010 și-a modificat orarul de difuzare a materialelor proprii, la 24 ore.

Emisiuni
Pe lângă jurnalul de știri, în grila postului Nova TV există și o serie de emisiuni. Printre acestea se numără:

Punctul pe I
Povești din Brașov
La Țintă
Față în față
BV-01-ADE
Bucuria Credinței
Zona Neutră

Bibliografie

Legături externe
Site oficial www.novapress.ro
Pagina de streaming live

Televiziuni locale din România
Televiziune comercială
Televiziune de știri
Televiziuni în limba română